Josef Šíma je jméno a příjmení více osob:

 Josef Šíma (etnograf) (1859–1929) – učitel kreslení, fotograf a etnograf, otec malíře
 Josef Šíma (kněz) – český římskokatolický kněz a profesor církevního práva (1889–1970)
 Josef Šíma (malíř), též Joseph Sima – česko-francouzský malíř narozený v Čechách (1891–1971)
 Josef Šíma (fotbalista) (1905–1983) – český fotbalista
 Josef Šíma (ekonom) (* 1972) – český ekonom a vysokoškolský pedagog